Das verlorene Paradies steht für:

 Das verlorene Paradies, Gedicht von John Milton (1667), siehe Paradise Lost
 Das verlorene Paradies (Film), deutscher Film (1917)
 Das verlorene Paradies (Roman), Roman von Abdulrazak Gurnah aus dem Jahr 1994

Siehe auch:

 Paradise Lost (Begriffsklärung)